Фамилија Барбоса има више значења:

 Фамилија Барбоса (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Барбоса, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику